Geografia:
 Babylon – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Babylon – wieś w stanach Zjednoczonych
 Babylon (ang. Babylon Town) –  gmina w Stanach Zjednoczonych
 Babylon – gmina w Czechach
 Babylon – przystanek kolejowy w Babylonie
 Babylon – rezerwat przyrody w Czechach
Muzyka:
 Babylon – singel Prince Ital Joego i Marky'ego Marka
 Babylon – singel Davida Graya
 Babylon – album zespołu W.A.S.P.
Inne:
 Babylon – izraelskie przedsiębiorstwo